Ни́жний Кисля́й — посёлок городского типа в Бутурлиновском районе Воронежской области России.

Административный центр Нижнекисляйского городского поселения, площадь посёлка — 9,86 км².

География 
Расположен в 35 км к западу от железнодорожной станции Бутурлиновка (на ветке «Таловая—Калач»), на реке Битюг.

В 2008 году посёлок Меловое был включён в черту пгт. Нижний Кисляй.

История 
Основан в начале XVII века переселёнными дворцовыми крестьянами. Статус посёлка городского типа — с 1958 года.

В 2008 году сельский населённый пункт посёлок Меловое, подчинённый администрации пгт. Нижний Кисляй, включён в черту пгт. Нижний Кисляй.

Население

Экономика 
Основное предприятие ЗАО «Нижнекисляйская Молочная Компания» Один из ведущих производителей сгущённого молока в РФ

Известные уроженцы 
 Красовский, Александр Александрович (1931—1994) — учёный-механик, известный специалист в области теории полёта ракет.

Примечания

Источники 
 
 
 [vrnguide.ru/t-admin/buturlinovskij-district/posjolok-nizhnij-kislyaj.html посёлок Нижний Кисляй — Воронежский Гид]

Населённые пункты Бутурлиновского района
Посёлки городского типа Воронежской области